Herzogstraße steht für:
 Herzogstraße (Blankenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Blankenburg (Harz)
 Herzogstraße (Krems), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Krems (Stadtteil)/A–O
 Herzogstraße (Lüdenscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Lüdenscheid
 Herzogstraße (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Broich (Mülheim an der Ruhr)
 Herzogstraße (München)
 Herzogstraße (Wuppertal)
 Herzogstraße (Zweibrücken), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Zweibrücken-Stadtmitte

 Breite Herzogstraße in Wolfenbüttel, siehe Baudenkmalensemble Neue Heinrichstadt #Breite Herzogstraße
 Lange Herzogstraße in Wolfenbüttel, siehe Baudenkmalensemble Alte Heinrichstadt #Lange Herzogstraße